

Босвіль —  муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена

Босвіль — громада в кантоні Ааргау